Controversy heeft betrekking op de volgende artikelen:
 Controversy (album), een muziekalbum van Prince.
 Controversy (single), een nummer van het gelijknamige album. 
 Controversy (film), Amerikaanse film uit 2017